Скоарца () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Скоарца () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Скоарца.
 Скоарца () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.